

Persone 
 Demetrio – principe macedone antico, figlio di Filippo V
 Demetrio – militare macedone antico, uno dei sette somatophylakes, le guardie del corpo di Alessandro Magno
 Demetrio – patriarca di Costantinopoli
 Demetrio di Alessandria – patriarca di Alessandria d'Egitto, santo
 Demetrio di Faro – politico greco antico
 Demetrio di Laconia – filosofo greco antico epicureo
 Demetrio del Monferrato – re di Tessalonica
 Demetrio di Tessalonica – santo martire del IV secolo
 Demetrio Falereo – oratore, politico e filosofo ateniese
 Demetrio il Bello – re di Cirene
 Demetrio Paleologo – despota della Morea
 Demetrio il Cinico – filosofo cinico greco antico vissuto a Roma durante l'impero
 Demetrio I Poliorcete – re di Macedonia
 Demetrio III (Euchero o Filopatore) – figlio di Antioco VIII e pretendente al trono del regno seleucide
 Demetrio – scultore greco antico

Altro 
 Demetrio – nome proprio di persona italiano maschile
 Demetrio – melodramma di Metastasio del 1771

Pagine correlate 
Demetrio I
Demetrio II
San Demetrio